Jan Werner je lahko:
Jan Werner Danielsen (1976–2006), norveški pevec zabavne glasbe
Jan Werner (atlet) (rojen 1946), poljski atlet